Castel del Monte, puede referirse a:

 Castel del Monte, un castillo en Apulia, (Italia) declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco.
 Castel del Monte, una comuna de la provincia italiana de L'Aquila.
 DOCG Castel del Monte, una designación que certifica el origen y calidad del vino, en Italia.